L'expression Oscars du cinéma 1971 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1971 et honorait des films sortis en 1970.

Pour les films sortis en 1971 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1972.